Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Hoszard – polski lekarz, poseł do Sejmu
 Tadeusz Hoszard – polski wojskowy